

Patronyme 
Dardenne est un nom de famille francophone qui signifie « originaire de l'Ardenne ».

Variantes 
 anglais : 
 néerlandais :

Personnalités 

 les frères Dardenne (Jean-Pierre et Luc Dardenne), cinéastes belges
 Jean-Pierre Dardenne, homme politique belge
 Martine Dardenne, homme politique belge
 Jean Dardenne, poète français
 Yvette Dardenne (1938), collectionneuse belge

Toponyme 

 Dardenne Prairie, ville du Missouri

Divers 
 Chocolaterie Dardenne, en Haute-Garonne, fondée par Ludovic Dardenne

Patronyme français
Patronyme wallon